Чекмазов — фамилия; имеет женскую форму Чекмазова.
 Чекмазов, Вадим Григорьевич (1930—2001) — советский дипломат, Чрезвычайный и полномочный посол.
 Чекмазов, Иван Иванович (1915—1995) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы